Haus Liebrecht ist die Bezeichnung für folgende Immobilien

 Haus Liebrecht (Hannover), denkmalgeschütztes Einfamilienhaus in der Schopenhauerstraße 28 in Hannover
 Haus Liebrecht (Wiesbaden), Villa der Familie Liebrecht im heutigen Wiesbaden-Sonnenberg